Soundtracks – album dei Can del 1970
 Soundtracks – album di Tony Banks del 1986
 Soundtracks – album di DJ Deckstream del 2007